Церковь Святого Антония Падуанского — католический храм, освящённый в честь Святого Антония Падуанского:

Малые базилики:
 Базилика Святого Антония — католическая базилика в Падуе (Италия), место захоронения святого Антония Падуанского.
 Базилика Святого Антония Падуанского — католическая базилика в Стамбуле (Турция).

Соборы:
 Собор Святого Антония Падуанского — католический собор в Бреде (Нидерланды).

Костёл:
 Костёл Святого Антония Падуанского — католический храм в Бирштонасе (Литва).
 Костёл Святого Антония — католический храм во Великих Межиричах (Украина).
 Костёл Святого Антония — католический храм во Львове (Украина).
 Костёл Святого Антония Падуанского — католический храм в Праге (Чехия).

Церковь:
 Церковь Святого Антония Падуанского — католический храм в селе Белосток (Томская область).
 Церковь Святого Антония Падуанского — католический храм в Лиссабоне (Португалия) на месте рождения святого Антония.
 Церковь Святого Антония — католический храм в Макао (Китай).
 Церковь Святого Антония — католический храм в Кокшетау (Казахстан).
 Церковь Святого Антония — католический храм в Поставах (Белоруссия).
 Церковь Святого Антония — католический храм в Терамо (Италия).
 Церковь Святого Антония — католический храм в Толочине (Белоруссия).
 Церковь Святого Антония Падуанского — католический храм в Тивате (Черногория).

Мечеть:
 Мечеть Фетхие — мечеть в Бихаче, первоначально — церковь Святого Антония